Legge – concetto che si lega a vari campi scientifici e tecnici, per esprimere al loro interno un indirizzo di cogenza normativa:
 Legge – nel diritto, termine di molteplici significati
 Legge – in fisica, espressione in linguaggio matematico di una regolarità riscontrata nei fenomeni fisici o naturali

Persone
 George Legge, I barone Dartmouth – ammiraglio inglese
 George Legge, III conte di Dartmouth – politico inglese
 Katherine Legge – pilota automobilistica britannica
 Walter Legge – produttore discografico britannico di musica classica
 William Legge, I conte di Dartmouth – nobile inglese
 William Legge, II conte di Dartmouth – nobile e politico inglese
 William Legge, IV conte di Dartmouth – nobile inglese
 William Legge, V conte di Dartmouth – politico inglese
 William Legge, VI conte di Dartmouth – politico inglese
 William Legge, X conte di Dartmouth – politico e nobile britannico

Pagine correlate
 La legge